Heinrich Müller (1900-1945?)– zbrodniarz hitlerowski, szef Gestapo
 Heinrich Müller (1909-2000) – austriacki piłkarz, trener piłkarski
 Heinrich Müller (1820-1864) – niemiecki anatom